Sermip Nunataa bezeichnet:
 Sermip Nunataa (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sermip Nunataa (Berg, Qaqortoq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Sermip Nunataa (Berg, Upernavik), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland